Tunduru ist eine Stadt im Süden von Tanzania. Sie ist die Hauptstadt des Distriktes Tunduru, der ein Teil der Region Ruvuma ist.

Geografie

Lage 
Die Stadt Tunduru liegt rund 260 Kilometer östlich der Regionshauptstadt Songea und 800 Straßenkilometer südwestlich von Daressalam auf 630 Meter Höhe über dem Meer.

Klima 
Das Klima in Tunduru ist tropisch. Im Winter regnet es kaum, die Monate mit dem meisten Niederschlag sind von Dezember bis April. Der kälteste Monat ist der Juli mit einer Durchschnittstemperatur von 20,8 Grad Celsius, am wärmsten ist es im November mit 26,5 Grad.

Bevölkerung

Bevölkerungswachstum 
Die Bevölkerung wuchs von 1978 bis 2012 um jährlich 1,56 Prozent.

Religion 
Tunduru ist Sitz eines katholischen Bischofs. In der Diözese Tunduru-Masasi leben rund 100.000 Katholiken, 85 Prozent der Bevölkerung sind Muslime.

Infrastruktur 

 Bildung: In der Stadt befindet sich eine Krankenpflegeschule.
 Straße: Durch Tunduru verläuft die asphaltierte Nationalstraße T6 von Mtwara nach Songea.
 Flughafen: Am südlichen Stadtrand liegt ein kleiner Flughafen mit dem ICAO-Code HTTU.
 Elektrizität: Die staatliche Elektrizitäts-Versorgungsgesellschaft TANESCO plant den Bau einer 400-kV-Leitung von Masasi nach Songea. Dazu wird in Tunduru ein Umspannwerk errichtet. Baubeginn soll 2023 sein.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Ort in Afrika